Национален отбор по волейбол на Бразилия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Бразилия
 Женски национален отбор по волейбол на Бразилия